Пригородное — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области. Входит в состав Гвардейского городского поселения.

Население

История 
Населенный пункт Хазенберг в 1946 году был переименован в поселок Пригородное.

Примечания 

Населённые пункты Гвардейского района (Калининградская область)